Calberla ist der Name von:

 Georg Moritz Calberla (1845–1904), deutscher Botaniker und Agrarwissenschaftler 
 Gustav Moritz Calberla (1809–1906), deutscher Kaufmann, Sohn des Heinrich Wilhelm Calberla
 Hans Georg Calberla (1871–1954), deutscher Unternehmer, Sohn des Georg Moritz Calberla 
 Heinrich Wilhelm Calberla (1774–1836), deutscher Kaufmann
 Johann Friedrich Wilhelm Calberla (1805–1880), deutscher Publizist 

Siehe auch:
 Calberlasche Zuckersiederei
 Feinmaschinenbau G. Calberla